Kongehøj, (Kongehøjen, Königshügel) steht für Hügelgräber in Dänemark:

 Kongehøj (Hjelm Skov) 
 Kongehøj (Samsø)
 Kongehøj (Voldstedlund)